Jaio ist der Familienname folgender Personen:

 Egoitz Jaio, spanischer Fußballspieler
 Karmele Jaio (* 1970), baskische Schriftstellerin und Journalistin
 Roberto Laiseka Jaio (* 1969), spanischer Radrennfahrer, siehe Roberto Laiseka